Guretzky-Cornitz ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard von Guretzky-Cornitz (1838–1873), Berliner Schachkomponist
 Hans von Guretzky-Cornitz (1855–1917), preußischer General der Infanterie 
 Hermann von Guretzky-Cornitz (1828–1892), preußischer General der Kavallerie